Cañaris o Kañaris puede hacer referencia a:

 los Cañari, antiguos pobladores del territorio de las provincias de Azuay y de Cañar en el territorio del Ecuador;
 el Distrito de Cañaris en el Perú.
 el pueblo de Cañaris en el Perú.